Okręty US Navy o nazwie USS  "Tunny", pochodzącej od tuńczyków:
Pierwszy "Tunny" (SS/SSG/APSS/LPSS-282) był okrętem podwodnym typu Gato, który służył w czasie II wojny światowej, następnie jako nosiciel rakiet Regulus, a później uczestniczył w wojnie wietnamskiej
Drugi "Tunny" (SSN-682) był okrętem podwodnym typu Sturgeon, który służył podczas ostatnich lat zimnej wojny.
Tunny